Radnetz steht für:
 ein Spinnennetz in Radform, siehe Spinnennetz #Radnetze und Baldachinnetze
 ein Verkehrsnetz für den Radverkehr, siehe Radverkehrsnetzwerk